Танатогенеза е медицински термин, с който се означава механизмът, по който настъпва смъртта. Терминът произлиза от името на бога на смъртта Танатос и genesis – „произход“.

Медицина
Смърт